Gympie steht für:

 eine Stadt im australischen Queensland: Gympie
 die Gympie Region
 den Gympie National Park
 die Australische Brennnessel